Георги Владов Наумов – Чарли (11 септември 1941 г. – 25 юли 2022 г.) е български актьор.

Получава прякора си с изпълнението на ролята на Чарли в „Следите остават“ от 1956 година.

Член на СБФД.

Умира на 25 юли 2022 г.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси
Деца актьори
Родени в София